Kardorf ist der Name folgender Orte:

 Kardorf (Bornheim), Ortsteil der Stadt Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kardorf (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kardorff